Tatjana Kuzniecowa (1941-2018) – radziecka kosmonautka i inżynier 
 Tatjana Kuzniecowa (ur. 1946) – radziecka filozofka
 Tatjana Kuzniecowa (ur. 1963) – rosyjska aktorka teatralna i filmowa